Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolas Escudé era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Roger Federer ha battuto in finale Ivan Ljubičić 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Gastón Gaudio (primo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti)
  Michail Južnyj (primo turno)

 Andrei Pavel (primo turno) 
 Ivan Ljubičić (finale) 
 Feliciano López (quarti) 
 Nikolaj Davydenko (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2005
ATP Tour 2005